Ольга Александровна Шестерикова, в замужестве Мощенкова () — российская биатлонистка, неоднократная чемпионка России, двукратный победитель и бронзовый призёр II Всероссийской зимней универсиады 2012. Мастер спорта России. Чемпионка мира по летнему биатлону.

Биография 
Ольга Александровна Шестерикова родилась 1 июля 1990 года в селе Кирово Кировского сельсовета Мишкинского района Курганской области.

Заниматься лыжными гонками начала с 2002 года в Мишкинской ДЮСШ с. Кирово у тренера Андрея Николаевича Тетеркина.

В 2005 году переехала тренироваться в СДЮСШОР № 2 в город Тюмень к тренеру Виктору Андреевичу Абрамову.

С 2010 года перешла в биатлон, тренируется в Государственном автономном учреждении Тюменской области «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий» (ЦСП 72), город Тюмень, у тренеров Леонида Александровича Гурьева и Евгения Анатольевича Пылева.

Спортсмен-инструктор ЦСП72 с 2010 года.

30 марта 2011 года на Первенстве России в городе Уфе в эстафете 3х6 км команда Тюмени в составе Ольги Шестериковой, Александры Аликиной и Ларисы Кузнецовой заняла 1 место среди юниорок. Результат 1:05:37,8.

В марте 2012 года стала двукратным победителем и бронзовым призёром II Всероссийской зимней универсиады. 11 марта 2012 года в гонке преследования на 10 км заняла 1 место с результатом 41:00.2.

В 2012 году окончила Институт физической культуры Тюменского государственного университета.

18 июля 2013 года в рамках чемпионата мира по летнему биатлону в итальянском городе Форни-Авольтри состоялись смешанные эстафеты. Сборная России в составе Александры Аликиной, Ольги Шестериковой, Андрея Прокунина и Александра Шрейдера одержала победу среди взрослых команд, оторвавшись от ближайших соперников — сборной Чехии — более, чем на минуту. Время 1:18:00,8 (2+12).

В сезоне 2015/16 стала обладательницей Кубка России. В гонках чемпионата России 2016 года завоевала 10 медалей из 12-ти возможных, в том числе 3 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых.

После перерыва, связанного с рождением ребёнка, вернулась в спорт в 2019 году. Выступала на Кубке России под новой фамилией — Мощенкова, стала серебряным призёром чемпионата России 2020 года в суперспринте.

Инвентарь 
 Марка лыж — Fischer;
 Длина лыж — 181 см;
 Тип крепления — NNN;
 Марка лыжных ботинок — Fischer;
 Марка винтовки — Иж;
 Модель винтовки — Би 7.

Награды и звания 
 Благодарность Президента Российской Федерации, 23 февраля 2017 года
 Мастер спорта России по биатлону

Семья 
Замужем, воспитывает сына.

Примечания

Ссылки 
 Профиль СБР

Биатлонисты России
Спортсмены Тюменской области
Выпускники Тюменского государственного университета
Чемпионы мира по летнему биатлону